Kadłuby – część wsi w gminie Istebna
 Kadłuby – część wsi w gminie Jabłonka
 Kadłuby – polana na Ciecieniu w Beskidzie Wyspowym
 Kadłuby – przysiólek wsi w gminie Dobra